LCISD puede referirse:

 Distrito Escolar Consolidado Independiente Lamar (Lamar Consolidated Independent School District)
 Distrito Escolar Independiente Lubbock-Cooper (Lubbock-Cooper Independent School District)
 Distrito Escolar Consolidado Independiente de Lyford (Lyford Consolidated Independent School District)